Данилевський Андрій Іванович (1847—?) — український живописець.
 Данилевський Андрій Іванович (?—1921) — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Данилевський Адріан Трохимович (1770—1844) — український піаніст, педагог і композитор.
 Данилевський Борис Іванович (1900—1938) — бандурист.
 Данилевський Василь Якович (1852—1939) — фізіолог, засновник і директор Органотерапевтичного інституту (нині Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України), академік АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР, заслужений професор УРСР
 Данилевський Віктор Васильович (1898—1960)  — доктор технічних наук, професор, академік АН УРСР
 Данилевський Григорій Петрович (1829—1890) — письменник.
 Данилевський Григорій Трохимович (1772—1864) — український скрипаль. Брат Адріана Трохимовича Данилевського.
 Данилевський Іван Андрійович (1894—?) — український офтальмолог, офтальмохірург.
 Данилевський Іван Лук'янович (1751—1807) — український медик, директор правління Державного позикового банку Російської імперії
 Данилевський Іван Костянтинович (25 вересня 1880 — ?) — український військовий
 Данілевський Євген Дмитрович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Данилевський Микола Федорович (1922—2006) — професор кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету
 Данилевський Микола Якович (1822—1885) — російський природознавець, філософ і соціолог
 Данилевський Микола (?-?) — український живописець XVIII століття
 Данилевський Олександр Сергійович (1911—1969) — радянський ентомолог, доктор біологічних наук, професор, нащадок російського поета О. С. Пушкіна
 Данилевський Олександр Якович (1838—1923) — український біохімік і фізіолог
 Данілевський Олексій Борисович — полковник Збройних сил України, нагороджений орденом Данила Галицького.
 Данилевський Юрій Миколайович (нар. 1955) — український військовий юрист
 Данилевський Ігор Миколайович (*1953) — історик
 Данилевська Ірина Борисівна (нар. 1964) — засновник та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week

Див. також 
 Данилевич
 Даниленко
 Данилишин
 Данилюк
 Данильченко
Прізвища